Nationalliga A (tyska Nationalliga A, franska Ligue nationale A) är den översta serien inom seriessystemet för volleyboll i Schweiz. Ligan består av tio lag. De åtta bäst placerad gör upp om det schweiziska mästerskapet i ett finalspel som börjar med kvartsfinaler. Finalspelet sker i bäst om fem matcher för lag som fortfarande gör upp om guldet och i bäst om tre matcher för placeringsmatcher.

Segrare

Referenser